Il singolare maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Stefan Edberg 3-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Stefan Edberg (finale)
 Mats Wilander (campione)
 Jimmy Connors (terzo turno)
 Pat Cash (secondo turno)
 Miloslav Mečíř (primo turno)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)

 Andrés Gómez (terzo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Anders Järryd (semifinali)
 Mats Wilander (semifinali)
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Dan Goldie (terzo turno)
 Darren Cahill (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1988